Neun Schiffe der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Hardy, überwiegend benannt nach Vizeadmiral Sir Thomas Masterman Hardy, der bei Trafalgar Nelsons Flaggschiff HMS Victory befehligt hatte:

 Die erste HMS Hardy (1797) war ein Schiff mit 12 Kanonen, das 1797 vom Stapel lief und 1802 veräußert wurde.
 Die zweite HMS Hardy (1804), eine 12-Kanonen-Brigg, die 1804 vom Stapel lief, wurde ab 1818 als Versorgungsschiff und seit 1821 als Lazarettschiff genutzt, bevor sie 1835 verkauft wurde.
 Die dritte HMS Hardy (1855) war ein Mörserschiff, das 1855 in Dienst gestellt wurde, noch im selben Jahr in MV 12 umbenannt und 1858 ausgemustert wurde.
 Die vierte HMS Hardy (1856), ein Schrauben-Kanonenboot der Albacore-Klasse, wurde 1856 in dienst gestellt und 1869 verkauft.
 Die fünfte HMS Hardy (1895) war ein Zerstörer der A-Klasse, der 1895 vom Stapel lief und 1911 zum Abwracken verkauft wurde. 
 Die sechste HMS Hardy (1912) war ein 1912 erbauter Zerstörer der K-Klasse (Acasta-Klasse), der im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1921 verkauft wurde. 
 Die siebente HMS Hardy (H87) war der Flottillenführer der Zerstörer der H-Klasse, der 1936 vom Stapel lief und am 10. April 1940 im Ersten Seegefecht bei Narvik von deutschen Zerstörern versenkt wurde. 
 Die achte HMS Hardy (R08) war ein Zerstörer der V-Klasse. 1943 vom Stapel gelaufen, wurde er am 30. Januar 1944 am Geleit JW 56B von U 278 torpediert. 
 Die neunte HMS Hardy (F54) war eine U-Jagd-Fregatte der Blackwood-Klasse aus dem Jahre 1955. Das Schiff wurde ab 1971 nur noch als Hulk verwandt und 1983 als Zielschiff versenkt.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Hardy